FATA als Abkürzung steht für:
 Federally Administered Tribal Areas, die englische Bezeichnung für ehemaligen Stammesgebiete unter der pakistanischen Bundesverwaltung
 From Autumn To Ashes, Post-Hardcore/Metalcore-Band 

Fata ist der Familienname folgender Personen:
 Drew Fata (* 1983), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Márta Fata (* 1959), deutsche Historikerin
 Rico Fata (* 1980), italo-kanadischer Eishockeyspieler

Fata ist:
 der Name eines Titularbistums der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Fata
 ein Dorf in Rumänien, siehe Fata (Argeș)
 der lateinische Plural für Fatum (Schicksal)
 der Kurzname einer fiktiven Figur (Fatima), die als Ehefrau von Mujo in Witzen des serbokroatischen Sprachraums auftritt

FATA